Roemer kan som auktorsförkortning betyda:

 Johann Jakob Roemer
 Max Joseph Roemer

Robotskapade auktorsförkortningar